Will i Dewitt (ang. Will and Dewitt, 2007-2008) – amerykańsko–kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Cookie Jar Entertainment, Two Presidents Productions, YTV Originals Productions i Kids' WB Originals. W Polsce premiera serialu odbyła się 5 listopada 2011 roku na kanale TVP1.

Opis fabuły 
Serial opowiada przygody sześciolatka Willa, którego najlepszym przyjacielem jest żaba.

Bohaterowie 
 Willard "Will" - sześcioletni chłopiec, uwielbiający dobrą zabawę. Jego najlepszym przyjacielem jest Dewitt oraz wymyślony supebohater Frogboy.
 Dewitt - jest antropomorficzną żabą. Potrafi on zamienić się w każdą rzecz.
 Fred - starszy brat Willa, który jest uważany za lepszego od brata. 
 Kate - młodsza siostra Willa, która lubi stworzenia.
 Sandra - przyjaciółka Willa.

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja FilmowaReżyseria: Dorota KawęckaWystąpili:
 Katarzyna Łaska – Will
 Łukasz Talik
 Jacek Bończyk
 Piotr Gogol
 Krzysztof Strużycki
 Beata Wyrąbkiewicz
 Joanna Węgrzynowska
 Brygida Turowska
 Dariusz Błażejewski −
 zabawka (odc. 7a)
 krokodyl (odc. 9a)
 lewy rękaw marynarki (odc. 11b)
 Mertod – kuzyn Dewitta (odc. 14b)
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (ang.) 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane 
Seriale telewizyjne emitowane od 2007